Niemcy:
 Schwarzerden – dzielnica gminy Freisen w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel
 Schwarzerden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach